«Адлер» — миноносец Черноморского флота.

Постройка и служба 

Развитие проекта миноносца «Ревель». Залож. в 1889 г. Спущ. 23.08.1889 г. Вст. в стр. 21.05.1890 г. (Эльбинг/Ф. Шихау). С 8.04.1895 г. — № 259. Сдан к порту в 1909 г. С 2.07.1915 г. — посыльное судно Летучий. С 12.10.1916 г. посыльное судно № 8. В 04.1919 г. подорвано в Севастополе английскими интервентами. Сдано на слом в 1923 г.

Командиры 

 1890—1891 — капитан 2-го ранга Иессен, Карл Петрович
 1895 — лейтенант Маньковский, Николай Степанович
 1901 — Курош, Александр Парфёнович

Ссылки 

Миноносец «Адлер»

Военные корабли Черноморского флота Российской империи
Миноносцы России
Миноносцы по типам
Суда по алфавиту
Авизо